Szardża –  emirat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 Szardża –  miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 Port lotniczy Szardża – port lotniczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 Park Narodowy Szardża – park narodowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.